Live & Loud — третій живий альбом Оззі Осборна, який був випущений 28 червня 1993 року.

Композиції 
 Intro - 3:12
 Paranoid - 3:17
 I Don't Want to Change the World - 4:06
 Desire - 6:00
 Mr. Crowley - 6:25
 I Don't Know - 5:12
 Road to Nowhere - 5:30
 Flying High Again - 5:03
 Guitar Solo - 4:43
 Suicide Solution - 5:02
 Goodbye to Romance - 6:18
 Shot in the Dark - 6:36
 No More Tears - 7:50
 Miracle Man - 4:58
 Drum Solo - 2:52
 War Pigs - 9:17
 Bark at the Moon - 5:28
 Mama, I'm Coming Home - 5:45
 Crazy Train - 6:20
 Black Sabbath - 7:12
 Changes - 5:15

Джерела 
 Live & Loud  allmusic
 Live & Loud last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records